Big Boy kan syfta på:
 
 Big Boy Restaurants – en amerikansk snabbmatskedja
 Big Boy (film) – en film från 1969 regisserad av Francis Ford Coppola, originaltitel You're a Big Boy Now
 Big Boy (radiopratare) –  den amerikanske programvärden Kurt Alexander vid kaliforniska KPWR (105.9 FM, "Power 106")
 Arthur Crudup (1905–1974), en amerikansk bluessångare känd som Arthur "Big Boy" Crudup
 4-8-8-4 Big Boy – det amerikanska järnvägsbolaget Union Pacifics största ånglok

Se även
Tall Boy

Referenser